Евгений Кузьмич Озмитель (9 августа 1926 — 7 января 1994) — советский литературовед, доктор филологических наук (1972), преподаватель, профессор Киргизского государственного университета. Заслуженный учитель Киргизской ССР (1979).

Биография 
Родился 9 августа 1926 года в городе Алма-Ате Казахской ССР.

Участник Великой Отечественной войны. Награждён Орденом Отечественной войны II степени (1985)

После войны окончил филологический факультет Кыргызского государственного университета (1952), там же продолжил обучение в аспирантуре.

В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию «Мастерство сатиры Маяковского-поэта», в 1972 году докторскую «Теория и история революционной сатиры».

С 1955—1981 годах работал в Киргизском государственном университете — преподаватель, заведующий кафедрой теории и истории русской литературы, профессор.

С 1981 года работал в Фрунзенском педагогическом институте русского языка и литературы (ФПИРЯЛ) — заведующий кафедрой теории литературы, помощник ректора по научной работе.

Умер 7 января 1994 года в Бишкеке.

Труды 
Автор более 400 научных работ, в том числе несколько монографий и учебников.

Теоретик и историк литературы, исследователь межнациональных связей киргизской литературы. Специалист в области русской и киргизской литературы, теории литературы.

Основные работы:
 Советская сатира: Семинарий: Пособие для студентов. — М.: Просвещение, 1964. — 260 с.
 Революционная сатира Октября — Фрунзе: Мектеп, 1966. — 267 с.
 Литература горного края: Сборник статей. — Фрунзе: Кыргызстан, 1971. — 136 с.
 О сатире и юморе (Пособие для учителей) — Л.: Просвещение, 1973. — 191 с.
 Современность — источник поисков, новаторства, мастерства: Из опыта литературы наших дней. — Фрунзе, «Кыргызстан», 1977.
 Наследие классики и киргизская литература. — Фрунзе, «Кыргызстан», 1980.
 Обновленная суть национальной поэзии. — Фрунзе, «Кыргызстан», 1984.

Совместно с М. А. Рудовым является автором школьного учебника 1963 года «Русская советская литература: Учебник для 10-го класса киргизской школы» до 1990-го года переизданном более 18 раз, а также дважды изданного методического руководства к этому учебнику.

Источники 
 Озмитель Евгений Кузьмич // Тарас Шевченко в Кыргызстане: Научные, публицистические и художественные материалы / Ред-сост. Г. Н. Хлыпенко. — Бишкек: Учкун, 2008

Выпускники Киргизского национального университета
Преподаватели Киргизского национального университета
Доктора филологических наук
Литературоведы СССР
Заслуженные учителя республик СССР
Преподаватели Бишкекского гуманитарного университета